Indomyrlaea är ett släkte av fjärilar. Indomyrlaea ingår i familjen mott. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mott
Indomyrlaea